Vanzetta ist der Familienname folgender Personen:
Bice Vanzetta (* 1961), italienische Skilangläuferin
Giorgio Vanzetta (* 1959), italienischer Skilangläufer